Колле-Сан-Маньо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Население составляет 793 человека (2008 г.), плотность населения составляет 18 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 3030. Телефонный код — 0776.

Покровителем коммуны почитается святой Магн из Ананьи, празднование 19 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20050409024006/http://www.collesanmagnoinforma.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/